Фа́ннинг или Фэннинг () — английская фамилия ирландкого происхождения. Известные носители:

  (род. 1969) — австралийский музыкант.
 Фэннинг, Дакота (род. 1994) — американская актриса.
 Фаннинг, Джим (1927—2015) — американский и канадский бейсболист.
 Фэннинг, Шон (род. 1980) — компьютерный программист, интернет-предприниматель.
 Фаннинг, Эдмунд (1769—1841) — американский исследователь и мореплаватель.
 Фэннинг, Эль (род. 1998) — американская актриса, сестра Дакоты Фэннинг.
 Фэннинг, Эрик (род. 1968) — американский военный деятель.

Составные фамилии 
 Гонсалес де Фаннинг, Тереза (1836—1918) — перуанская писательница и журналистка.

См. также 
 Остров Фаннинг — историческое название атолла Табуаэран острова Лайн, Кирибати.